

Medaglie

Teste di serie

  Teymur Məmmədov (Semifinali)
  Yamil Peralta (Semifinali)
  Sjarhej Karneeŭ (Sedicesimi)
  Clemente Russo (Campione)
  Wang Xuanxuan (Sedicesimi)

<li>  Anton Pinchuk (Trentaduesimi)
<li>  Emir Ahmatovic (Trentaduesimi)
<li>  Erislandy Savón (Quarti)
<li>  Chouaib Bouloudinat (Trentaduesimi)
<li>  Samir El-Mais (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013